Il passo della Forcella (Friuli - Venezia Giulia)
Il passo della Forcella (Liguria)
Il passo della Forcella (Trentino-Alto Adige)